Bağbanlar – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Bağbanlar – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Bağbanlar – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian